Bauczi – miasto w Nigerii.
 Bauczi – stan w Nigerii.